Fumonelix christyi är en snäckart som först beskrevs av Bland 1860.  Fumonelix christyi ingår i släktet Fumonelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
christyi